Ciutat estatutària (Àustria), o Statutarstadt, una ciutat amb el seu propi estatut a Àustria.
 Ciutat estatutària (República Txeca), o statutární město, una corporació municipal a qui s'ha donat l'estatus de ciutat per llei a la República Txeca.